Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону  одржана је 4, 5. и 7. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинг 2015. бранила је Гензебе Дибабе из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовало је 44 такмичарке из 26 земаља.

  (3)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
22. август 2017..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Паула Иван || 
| 3:53,96
| Сеул, Јужна Кореја
| 1. октобар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Гензебе Дибабе || 
| 3:50,07
| Монако, Монако
| 17. јул 2015.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Татјана Томашова || 
| 3:58,52
| Париз, Француска
| 31. август 2003.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Сифан Хасан || 
| 3:56,14
| Хенгело, Холандија
| 11. јун 2017.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина || 
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Северноамерички рекорд
| Шенон Роубери || 
| 3:56,29
| Монако, Монако
| 17. јул 2015.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Летитија Врисде || 
| 4:05,67
| Токио, Јапан
| 31. август 1991.
|-
| Афрички рекорд 
| Гензебе Дибабе || 
| 3:50,07
| Монако, Монако
| 17. јул 2015.
|-
| Азијски рекорд
| Ћу Јунсја || 
| 3:50,46| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Сара Џејмисон || 
| 4:00,93| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 2006.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 4. августа 2017. године у 19:35 (1), 19:48 (2) и 20:01 (3) по локалном времену. У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 3 групе. За полуфинале пласирале су се по 6 првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).,,

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године у 19:35 (1) и 19:47 по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 2 групе. У финале су се пласирале по пет првопласиране из сваке група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Финале 
Такмичење не одржано 7. августа 2017. године у 21:50 по локалном времену.,

Референце 

≠== Спољашње везе ==
 Комплетни резултати СП 2017. године
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном